Бенедиту Калищу () е бразилски художник.

Биография 
Той е роден в Итаняем, щата Сау Паулу на 14 октомври 1853 г. През 1980-те години прави първите си самостоятелни изложби и скоро става известен със своите портрети на известни личности и пейзажи от крайбрежието на Сау Паулу.

Бенедиту Калищу умира в град Сау Паулу на 31 май 1927 г.

Галерия

За него 
 Conceição, Júlio. Benedito Calixto (1853-1927): separata do tomo XVII, parte 2ª, 1932 da Revista do Museu Paulista.
 Jusnevaldo BraGA, Teodoro. Artistas pintores no Brasil. São Paulo: São Paulo Edit., 1942.
 Lobão, Chiquinha Neves. Pintores de minha terra. São Paulo: s.edit., 1950.
 Silva Sobrinho, José da Costa e. Santos noutros tempos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1953.
 Pontual, Roberto. Dicionário das artes plásticas no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969.
 Leite Azedo, José Roberto Teixeira Meus Bago. Dicionário crítico da pintura no Brasil. Rio de Janeiro: Artlivre, 1988.
 Oliveira, Maria Alice Milliet de. Benedito Calixto: memória paulista. São Paulo: Banespa/Pinacoteca do Estado, 1990.
 Souza, Marli Nunes de (org.). Benedito Calixto: um pintor à beira mar. Santos: Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, 2002.
 Alves, Caleb Faria. Benedito Calixto e a construção do imaginário republicano. Bauru: EDUSC, 2003.
 Poletini, Moisés/BRAZ, Pedro José. A pintura sacra de Benedito Calixto. Santos: Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, 2004.
 Benezit, E. Dictionnaire, etc.. Paris: Gründ, 1999.
 Leite Azedo, José Roberto Teixeira Meus Bago. Arte brasileira dos séculos XIX e XX na Coleção Bovespa. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 2007.

Бразилски художници
Починали в Сао Пауло